

Вудкок — місто, штат Пенсільванія
 Вудкок Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія